Айсгарн () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гмюнд. Население составляет около 700 человек. Занимает площадь 22,5 км². Официальный код — 30906.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Бруннер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии